Az invenció tágabb értelemben ötlet, találékonyság, elrendezés.

 Fogalom
 Invenció, mint találmány

 Zene
  Invenció, mint zenei kompozíció
  Invenció, mint Ligeti György 1948-as zongoradarabja